Die Internazionali BNL d'Italia 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 15. Mai 2016 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Vorjahressieger im Einzel war Novak Đoković, im Doppel die Paarung David Marrero und Pablo Cuevas.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.748.925 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.300.755 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2016 fand am 7. und 8. Mai 2016 statt. Aus 28 Teilnehmern wurden sieben Qualifikantenplätze ausgespielt, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Internazionali BNL d’Italia 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 137 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Rom